Чхве У Сик (, ; род. 26 марта 1990, Сеул, Южная Корея) — южнокорейско-канадский актёр. Впервые получил известность за роль в фильме «Освободи меня» (2014). Затем снялся в фильмах «Поезд в Пусан» (2016) и «Паразиты» (2019), оба получили успех и международное признание у критиков.

Ранние годы 
Чхве У Сик родился в Сеуле, Южная Корея. Младший из двух сыновей. Эмигрировал в Канаду вместе со своей семьёй, когда был в пятом классе. Прожил в Британской Колумбии 10 лет. Учился в старшей школе Пайнтри в Кокуитламе. Его английское имя — Эдвард, также его называют Эдди.

В 2011 году, когда Чхве был на третьем курсе Университета Саймона Фрейзера, получил разрешение от родителей на посещение актёрского прослушивания в Корее. Затем поступил в Университет Чунана, где специализировался на культурологии.

Карьера

2011—2015: Первые роли 
Чхве дебютировал в качестве актёра в исторической дораме «Дуэт» в 2011 году. Затем он получил второстепенную роль детектива Пак Мин Хо в криминальной дораме «Специальная команда „Десять“». Продолжил играть эту роль, когда сериал был продлён на второй сезон в 2013 году. Дебютировал на больших экранах в том же году, появившись в фильмах «Грипп» и «Тайная миссия». Чхве сыграл нескольких персонажей в таких телесериалах, как «Принц с чердака», «Обречён любить тебя» и «Гордость и предубеждение».

В 2014 году Чхве У Сик получил свою первую главную роль в независимом фильме «Освободи меня». Он сыграл Ён Джэ, шестнадцатилетнего подростка, который притворялся, что хочет стать священником, чтобы продлить своё пребывание в детском доме. Фильм был хорошо принят критиками, Чхве похвалили за изображение внутреннего конфликта своего героя. Чхве У Сик получил несколько наград за актёрскую игру, в том числе Актёра года на Международном кинофестивале в Пусане. В том же году снялся в боевике «Большой матч».

В 2015 году сыграл главного героя в романтической дораме «Любовь Хо Гу». Позже принял участие в гонконгско-сингапурском фильме «В комнате».

С 2016 года: Прорыв 
Чхве впервые получил международное признание в фильме «Поезд в Пусан», где он сыграл роль школьного бейсболиста Ён Гука. Премьера фильма состоялась 13 мая 2016 года на Каннском кинофестивале, он имел критический и коммерческий успех, собрав в мировом прокате более 93,1 миллиона долларов. За этим последовала короткая роль водителя грузовика в приключенческом фильме «Окча». Это ознаменовало его первое сотрудничество с режиссёром Пон Чжун Хо.

После этого Чхве продолжал сниматься в других фильмах, в том числе в «Брачной гармонии» и «Монструме». В 2018 году появился в фильме «Ведьма», сыграв таинственного убийцу.

В 2019 году Чхве У Сик был приглашён Пон Чжун Хо для съёмок в чёрном комедийном триллере «Паразиты». Он сыграл Ги У, сына бедной семьи, который обманом устраивает своих родственников на работу к богатой семье. Премьера «Паразитов» состоялась на Каннском кинофестивале 21 мая 2019 года, где он стал первым южнокорейским фильмом, получившим Золотую пальмовую ветвь, и первым фильмом, получившим единогласную победу после «Жизни Адели» в 2013 году. Фильм получил четыре главные награды на 92-й церемонии вручения премии «Оскар». Кроме исполнения роли Ки У актёр также исполнил финальную титровую песню «Soju One Glass», которая вошла в шорт-лист премии «Оскар» за лучшую оригинальную песню.

Фильмография

Фильмы

Дорамы

Развлекательные шоу

Появление в клипах

Дискография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Чхве У Сик на Korean Movie Database

Актёры Республики Корея
Актёры Канады
Актёры XXI века
Родившиеся в Республике Корея
Родившиеся в Сеуле